Чёрный дрозд:

 Чёрный дрозд — птица семейства дроздовые.

Художественные произведения
 «Чёрный дрозд» — фильм Тода Броунинга, снятый в  году.
 «Чёрный дрозд», или «И спустился ворон», — фильм Джонатана Сэнгера, снятый в 1995 году.
 «Чёрный дрозд» — фильм Штефана Рузовицки, снятый в 2012 году.
 «Чёрный дрозд» — фильм 2019 года.
 «Чёрный дрозд» — пьеса для флейты и фортепиано Оливье Мессиана.
 «Blackbird» — песня «The Beatles».

Другое
 Lockheed SR-71 «Чёрный дрозд» — стратегический сверхзвуковой разведчик ВВС США.

См. также